К медицинским работникам относятся (не путать со специалистом с медицинским образованием): врач, фельдшер, медбрат, медсестра, санинструктор, санитар.
 «Медицинский работник» — журнал, издававшийся в Москве в 1919—1936 годах.
 «Медицинский работник» — название «Медицинской газеты» в 1938—1962 годах.

См. также 
 День медицинского работника — профессиональный праздник в СССР и России.
 Медик (значения)